

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 13, w tym 5 podstawowych
 Polany – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice
 Polany – przysiółek wsi Brnik w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska
 Polany – część wsi Żelazówka w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska
 Polany – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój
 Polany – osada w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Polany – przysiółek wsi Budzów w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Polany – przysiółek wsi Pewelka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Polany – część wsi Łukowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra
 Polany – część wsi Stare Żukowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra
 Polany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica
 Polany – część wsi Wymysłów w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew
 Polany – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Krempna
 Polany – przysiółek wsi Kraskowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze

Miejscowości na Białorusi i Ukrainie 
 Polany – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Lebiedziewo, na Białorusi
 Polany – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ludwinowo.
 Polany – wieś w rejonie żółkiewskim, obwód lwowski, na Ukrainie
 Polany – wieś w rejonie berezieńskim, obwód rówieński, na Ukrainie
 Polany – wieś w rejonie sarneńskim, obwód rówieński, na Ukrainie
 Polany – wieś w rejonie zbaraskim, obwód tarnopolski, na Ukrainie

Inne 
 Polany – polana w Paśmie Gorca w Gorcach
 Polany-Kolonia

Linki zewnętrzne